Хо́лина — фамилия, женский вариант фамилии .

 Известные носительницы 
 Холина, Анжелика (род. 1970) — литовский хореограф.
 Холина, Арина Игоревна (род. 1974) — российская писательница.
 Холина, Валентина Григорьевна (род. 1924) — советская и российская актриса.
 Холина, Любовь Михайловна (1918—1998) — советский и российский скульптор.
 Холина, Ольга Михайловна (1897—1987) — русская театральная актриса
 Холина, Серафима Васильевна (1923—2021) — советская киноактриса.
 Холина, Татьяна Викторовна (род. 1981) — российская волейболистка.